Оливия — английское женское имя.
 Оливия — американский город в штате Миннесота
 Оливия (Olivia, North Carolina) — невключённая территория в штате Северная Каролина, США
 Оливия — озеро в округе Хайлендс, штат Флорида
 «Оливия» — операционная система, разработанная ВНИИНС
 Olivia (Оливия Тереза Лонготт) — американская R`n`B и хип-хоп певица
 Olivia Records — американская фирма звукозаписи
 Оливия — тропический циклон четвёртой категории над Австралией и Индийским океаном в 1996 году
 Св. Оливия — католическая святая, мученица IX века, покровительница Палермо.
 Оливия Ричардс — вымышленный персонаж мыльной оперы: "Сансет Бич"
 Olivia — ежемесячный финский журнал для женщин
 Гала Оливия (Hala Olivia) — хоккейная арена в Гданьске, Польша
 (835) Оливия — малая планета Солнечной системы, открытая в 1916 году М. Вольфом
Оливия Хе (англ. Olivia Hye, настоящее имя Song Hye Joo; род. 2001) — участница юнита LOONA/yyxy южно-корейской женской группы LOONA.
Оливия Стар (Olivia Star) — реперша, персонаж; род. 25 сентября 2000. (Настоящее имя Максим Тарасенко; род. 25 сентября 1999.) Прославилась благодаря каналу TheBrianMaps.

Музыкальные альбомы 
 Olivia — альбом певицы Olivia
 Olivia — альбом певицы Оливии Ньютон-Джон
Dirty hair - альбом(песня) певицы Olivia Star

Кино и ТВ 
 «Оливия» — французский фильм 1951 года
 «Оливия» — мультсериал и его главная героиня — свинка Оливия
«Последняя кнопка» - Оливия Стар
«Последняя кнопка 2» - Оливия Стар

См. также 
 Оливье